Europamesterskabet i fodbold (EM i fodbold) er det største fodbold-landsholdsmesterskab for herrelandsholdene i UEFA. Mesterskabet har fundet sted hvert fjerde år siden 1960. Regerende europamester er , der vandt turneringen i 2021. 

Indtil 1976 deltog kun fire hold i slutrunden, fra 1980 deltog otte hold og fra 1996 seksten hold. I 2016 blev turneringen yderligere udvidet til 24 hold. De deltagende hold vælges ved hjælp af en række kvalifikationskampe. Værtslandet for mesterskaberne er automatisk kvalificeret.

Det seneste mesterskab var Euro 2020 i 11 forskellige byer i Europa. 

Det eneste hold, der har vundet titlen to gange i træk er , der vandt turneringen i 2008 og igen vandt finalen i 2012 på  det Olympiske Stadion i Kyiv, hvor  vandt med 4-0 over  hvilket er den største finalesejr i historien.

EM-slutrunder gennem tiden

Medaljevindere 
19 forskellige lande har vundet medaljer ved EM-slutrunder.

Flest EM-slutrunder 
Denne tabel viser de 30 hold, der har deltaget i EM-slutrunderne gennem tiden, sorteret efter flest deltagelser, samt holdenes resultater i slutrunderne.

Se også 
 EM i fodbold for kvinder
 VM i fodbold

Noter

Eksterne henvisninger 

 EM begyndte i folketingssalen  – politiken.dk 3. januar 2007

 
Etableret i 1960